Le Club Deportivo Alcazaba de Tánger (en ), plus couramment abrégé en CD Alcazaba, est un ancien club marocain de football fondé en 1950 et disparu en 1956 (après l'indépendance du pays), et basé dans la ville de Tanger.

Histoire

Galerie

Voir aussi: Clubs disparus à Tanger 
Al Hilal de Tanger
Widad Juventud
FC Iberia
FC Moghreb
La Sevillana
Tangerina
U.D.España

Alcazaba Tánger
Alcazaba Tánger
Alcazaba Tánger
Alcazaba Tánger